Stepanović ist der Familienname folgender Personen:
 Dragoslav Stepanović (* 1948), serbischer Fußballspieler und -trainer
 Stepa Stepanović (1856–1929), serbischer Militärführer